Graciela Báez Ricárdez es una economista y servidora pública mexicana nacida en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1971. A partir del 30 de noviembre de 2018 es Secretaria General de la Cámara de Diputados.

Biografía 
La primera de los cuatro hijos del matrimonio de Jaime Báez Rodríguez y Graciela Ricárdez Rodríguez, ambos abogados de profesión, estudió en Tamaulipas gran parte de la educación básica. En 1991 ingresó al Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Ciudad de México, para estudiar la Licenciatura en Economía, de la cual se tituló con la tesis “Relación de Largo Plazo entre las exportaciones y el empleo en las industrias de la transformación en México: un análisis econométrico de cointegración bivariada”, y con la cual ganó el Segundo Lugar del Concurso Nacional de Investigaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 1999.

Estudió en 1996 la Maestría en economía y finanzas en la Universidad de Essex en el Reino Unido de la cual se tituló con la tesis “Financial Intermediation and Economic Growth in Mexico: 1982-1996”.  En 1999 fue nombrada Asistente Comercial en la Consejería Comercial de México en La Haya, Holanda. En 2001 Bancomext le asignó la responsabilidad de reabrir sus oficinas en Bruselas, Bélgica, dentro de la Embajada de México.

Trayectoria 
En enero de 2006 se integró a la campaña para Jefe de Gobierno del Distrito Federal de Marcelo Ebrard y posteriormente se desempeñó como asesora del Secretario de Finanzas. Fue nombrada Directora General del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal (FMPT) en mayo de 2008, para reposicionamiento de la Ciudad de México, y crea la primera página web del Distrito Federal en inglés dirigida a turistas extranjeros. En abril de 2011 la Ciudad de México es nombrada “Top City Destination” en la revista Vogue edición norteamericana.  Apoya a la reactivación del Corredor Cultural Roma-Condesa. Participó, en colaboración con el Fideicomiso y la Autoridad del Centro Histórico, en el rescate de la Calle Regina. En abril de 2011 fue nombrada Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Guerrero (SEFOTUR), dando inicio al reposicionamiento de imagen de Acapulco, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo, en colaboración con el Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC). En junio de 2011 se rescatan la Jornadas Alarconianas de Taxco, en noviembre de 2011 la Feria Internacional de la Plata de Taxco y la Reseña Cinematográfica (hoy llamada Festival Internacional de Cine de Acapulco) y, en mayo de 2012 el Festival Acapulco. En septiembre de 2011 lanza el primer sitio web oficial del puerto en español: www.visiteacapulco.com y en marzo de 2012, su versión en inglés. 

Como titular de la SEFOTUR, formó parte del Consejo Consultivo para el Rescate del Acapulco Tradicional para la renovación de la infraestructura turística, así como en la organización de eventos que generaron flujo turístico a dicha zona.

Trabajó como consultora de 2015 a 2018 en la Agencia de Relaciones Públicas Mercury Public Affairs, la cual abrió oficinas en la Ciudad de México en 2015, llevando relaciones con gobierno y medios de comunicación para empresas globales como: Airbnb, BYD, AT&T y Energía Solar, entre otras. Es colaboradora en el diario El Mercurio de Tamaulipas con una columna semanal.

Referencias 
Cervantes, J. (2018, November 26). Designan a Graciela Báez como secretaria general de la Cámara de Diputados. Proceso. https://www.proceso.com.mx/nacional/2018/11/26/designan-graciela-baez-como-secretaria-general-de-la-camara-de-diputados-216168.html

CONVENIO de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Guerrero

El Economista. (2011, July 8). Acapulco ya tiene planes más allá del Tianguis. https://www.eleconomista.com.mx/estados/Acapulco-ya-tiene-planes-mas-alla-del-Tianguis-20110708-0006.html

Esperan 15 mil asistentes diarios al Acafest 2012. (2015, September 9). El Universal. https://archivo.eluniversal.com.mx/notas/846994.html
Personas
Sociedad